FC Turk Sport Antwerpen is een Belgische voetbalclub uit Antwerpen. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 9212 en heeft rood en wit als kleuren. De club is opgericht door de Turkse gemeenschap (Emirdagspor) in Antwerpen in 1973 en sloot later aan bij de Belgische Voetbalbond.

FC Turk Sport treedt aan in de lagere provinciale reeksen en speelt op terreinen aan de Blancefloerlaan op Linkeroever.

Resultaten

Externe link 
 Officiële website

Voetbalclub in Antwerpen (stad)